Newbury ist die Bezeichnung mehrerer Orte:

in Australien:
 Newbury (New South Wales)

in England:
 Newbury (Berkshire)
 Newbury (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus

in Kanada:
 Newbury (Ontario)

in den USA:
 Newbury (Massachusetts)
 Newbury (New Hampshire)
 Newbury (Michigan)
 Newbury (Vermont),  Town im Bundesstaat Vermont
 Newbury (Village), Village im Bundesstaat Vermont

Newbury ist der Familienname folgender Personen:
 Mickey Newbury (* 1940; † 2002) US-amerikanischer Musiker
 Kris Newbury (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Steve Newbury (* 1956), walisischer Snookerspieler

Siehe auch:
 Newbury Township
 Newbery
 Newberry
 South Newbury